Malavolti peut faire référence à:

Architecture 
 Palazzo Sozzini-Malavolti - bâtiment historique de Sienne

Familles 
 Famille Malavolti - famille noble de Sienne

Patronymie
 Angelo Malavolti - évêque catholique italien
 Antonio Malavolti - évêque catholique italien
 Catalano dei Malavolti - religieux italien, l'un des fondateurs de l'Ordre de la Milice de la Sainte Vierge Marie.
 Fernando Malavolti - archéologue et spéléologue italien
 Francesco Carchidio Malavolti - Soldat italien